Canal 20 puede referirse a:

 TV UNAM de México.
 XHUNAM-TDT de México.
 Tigo Sports de Asunción, Paraguay. 
 Canal 20 del cableoperador uruguayo TCC; (dejó de existir en 2015).

Canales de televisión por número